

Patronyme
 Bruno Robilliard, pianiste français
 Louis Robilliard, organiste français

Voir aussi, noms proches 
 Denys Robiliard